SCFC – skrót odnoszący się do brytyjskich klubów piłkarskich:
 Stockport County F.C. – angielski klub piłkarski
 Stoke City F.C. – angielski klub piłkarski
 Swansea City F.C. – walijski klub piłkarski